Кедири — историческое феодальное государство в Индонезии.
 Кедири — город в провинции Восточная Ява, Индонезия.
 Кедири — округ в провинции Восточная Ява, Индонезия.
 Кедири — район в округе Табанан, провинция Бали, Индонезия.